Jeffrey Jones Durwood (1944-2011), une artiste américaine ;

Divers 
 Durwood Theatres, ancien nom d'AMC Theatres, du nom de son fondateur, Edward Durwood.

Toponyme 

  dans le Comté de Carter aux États-Unis.
Patronyme anglais